Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Topshelf Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Marina Erakovicová a Arantxa Parraová Santonjaová, jehož členky v deblu nestartovaly.

Vítězem čtyřhry se překvapivě stala nenasazená americko-německá dvojice Asia Muhammadová a Laura Siegemundová, která ve finále zdolala srbsko-ruské turnajové trojky Jelenu Jankovićovou s Anastasií Pavljučenkovovou výsledkem 6–3 a 7–5. Obě šampionky tak vyhrály premiérový titul na okruhu WTA Tour a do žebříčku WTA si připsaly 280 bodů.

Nasazení párů 
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (semifinále, odstoupily)
  Anastasia Rodionovová /  Arina Rodionovová (semifinále)
  Jelena Jankovićová /  Anastasija Pavljučenkovová (finále)
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Topshelf Open 2015